Slovo borovice může mít několik významů:
v botanice
 borovice – rod rostlin z čeledi borovicovité
 borovice Banksova (Pinus banksiana)
 borovice blatka (Pinus rotundata)
 borovice černá (Pinus nigra)
 borovice kleč (Pinus mugo)
 borovice lesní (Pinus sylvestris)
 borovice limba (Pinus cembra)
 borovice ohebná (Pinus flexilis)
 borovice pokroucená (Pinus contorta)
 borovice pyrenejská (Pinus uncinata)
 borovice těžká (Pinus ponderosa)
 borovice tuhá (Pinus rigida)
 borovice vejmutovka (Pinus strobus)

v geografii
název Borovice mají tato místa:
 Borovice (Mukařov) – část obce Mukařov v okrese Mladá Boleslav
 Borovice (rybník) – rybník v obci Borovice
 Borovice (Libníkovice) – část obce Libníkovice v okrese Hradec Králové
 Borovice (Horšovský Týn) – část města Horšovský Týn v okrese Domažlice

další významy
 borovice (symbol)

Související články 
 Borovička

Externí odkazy